Richomer est un noble d'origine romaine des  nommé patrice de Burgondie en 607.

Biographie

Ascendance 
Tout ce que l'on sait sur son ascendance tient dans ce que dit Frédégaire : « de race romaine ». Cependant, son prénom, assez rare a été rapproché de plusieurs homonymes :

Vie 
Selon Frédégaire, il est nommé patrice de Burgondie en 607 par , roi de Bourgogne, après que ce dernier a éliminé Wolf.

On ignore ce qu'il est ensuite devenu. Après sa mort, son épouse Gertrude se retire dans la vie religieuse et fonde l'abbaye d'Hamage sur les conseils de saint Amand.

Mariage et enfant 
Il épouse sainte Gertrude, probablement agilolfinge, qui donne naissance à :
 une fille, nommée Gerberge, mère de :
 Adalbald († 642), duc, marié à sainte Rictrude, abbesse de Marchiennes,
 Erchinoald († 658), maire du palais de Neustrie ;
 probablement une fille, Bertrude, mariée au roi  et mère de , roi des Francs.

L'historien Jacques Pycke propose un fils du nom de Richomer, mais selon Settipani, ce second Richomer est le résultat d'une erreur ayant dédoublé un seul personnage.

Annexes

Sources 
Il est cité à deux occasions :
 d'une part par Frédégaire : .
 d'autre part par la Vie de sainte Rictrude qui le dit marié à sainte Gertrude d'Hamage, et père de Gerberge, laquelle est la mère du duc Adalbald, l'époux de sainte Rictrude.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Faux Mérovingiens

Monde gallo-romain
Personnalité des Gaules du VIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du VIIe siècle
Noblesse romaine
Dignitaire du VIe siècle
Dignitaire du VIIe siècle
Dignitaire du haut Moyen Âge